Камаевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Камаевка — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Камаевка — село в Павловском районе Ульяновской области.